Шиха́бов — чеченская фамилия. Известные носители:
 Шихабов, Беслан Салаудиевич (1982) — российский кикбоксер.
 Шихабов, Муса Салаудиевич (1985) — российский кикбоксер.
 Шихабов, Салман Сайд-Хусейнович (1963) — российский спортсмен (рукопашный бой).